Brent kan syfta på:

Teknik
 Brent (petroleum) - en typ av olja som främst utvinns i Nordsjön

Geografi

Storbritannien 

 South Brent (ort), England, Devon, 
 Brent (distrikt), England, Greater London, 
 Brent (Themsen) – en flod i England

USA 

 Brent, Alabama, ort, Bibb County, 
 Brent, Florida, ort, Escambia County, 
 Brent, Oklahoma, ort, Sequoyah County,